Associazione Sportiva Dilettantistica Cassino Calcio 1924 é um clube de futebol da Itália. Atualmente disputa a Serie C2/B.

Ligações externas 
 Site oficial

Cassino
Cassino